Ayuntamiento de Cuéllar puede referirse a:
 Ayuntamiento de Cuéllar, administración pública con responsabilidad política en la villa de Cuéllar, España.
 Ayuntamiento de Cuéllar, edificio donde se ubican las oficinas del Ayuntamiento de Cuéllar.